Се́ргиевский уе́зд
 Сергиевский уезд — административно-территориальная единица, входившая в Оренбургскую область Уфимского наместничества Российской Империи. Существовал уезд с 1781 по 1796 годы.
 Сергиевский уезд — административно-территориальная единица Московской губернии, существовавшая в 1919—1929 годах. Уездный город — Сергиев.